Pinóquio – personagem da obra de literatura infantil As Aventuras de Pinóquio

Cinema 
 Pinóquio (filme de 1940), animação produzido pela Disney
 Pinóquio (anime de 1976), série de anime criada pela Nippon Animation
 Pinocchio (filme de 2002), dirigido e estrelado por Roberto Benigni
 Pinocchio 3000, animação de ficção científica de 2004
 Pinocchio (minissérie), minissérie britânica-italiana de 2008
 Pinocchio (série de televisão), série dramática sul-coreana produzida pela SBS em 2014
 Pinocchio (filme de 2019), dirigido e coescrito por Matteo Garrone
 Pinóquio (filme de 2022), longa-metragem em live-action produzido pela Disney
 Pinóquio de Guillermo del Toro, longa-metragem de 2022 em stop motion dirigido por Guillermo del Toro e Mark Gustafson

Música 
 Pinocchio (álbum) – do girl group sul-coreano f(x)
Maestro Pinocchio – compositor e músico brasileiro

Desambiguações de literatura
Desambiguações de cinema
Desambiguações de televisão